
Termin -{AMV}- ima više značenja.

 Anime music video
 AMV video format